Верх-Камышенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Верх-Камышенский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края.
 Верх-Камышенский сельсовет — в Краснощёковском районе Алтайского края.